LSS est un sigle pouvant avoir les significations suivantes :
 LSS, le code AITA pour l'Aérodrome Les Saintes-Terre-de-Haut.
 Lean Six Sigma.
 Learning Support System.
 Lesbian Sex and Sexuality, série documentaire américaine de Katherine Linton sorti en 2007.
 Remington 700 LSS : Version chasse du fusil Remington 700.
 Law Society of Saskatchewan, barreau de la Saskatchewan (Canada).
 Football Club Libourne-Saint-Seurin.
 .
 classes préparatoires littéraires aux grandes écoles Lettres et sciences sociales, en France.